Scottish Open – torneo di golf
 Scottish Open – torneo di snooker